Osoby o tym nazwisku:
 Karol Spett – polski lekarz psychiatra
 Per Spett – szwedzki narciarz, olimpijczyk